USA
Ogden, település Iowa államban
Ogden, település Utah államban
Ogden, folyó Utah államban

Egyéb
Ogden (Harry Potter)